Раки́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ракитная улица — улица в Иркутске.
 Ракитная улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 В Новосибирске:
 1-я Ракитная улица.
 2-я Ракитная улица.